Mangham steht für:
 Mangham (Louisiana), eine US-amerikanische Stadt im Bundesstaat Louisiana

Personen:
 James Harold Mangham (1906–1974), US-amerikanischer Pilot, Konstrukteur von Rekordmotorrädern